Pouilly kan syfta på:
 Pouilly, Moselle
 Pouilly, Oise